Trotter:
 Alessandro Trotter
 Barry Trotter e a Paródia Cara-de-Pau
 Catharine Trotter Cockburn
 Tariq Trotter (* 1971)

 Camponotus schmeltzi trotteri